Ничепуренко — украинская фамилия.
 Ничепуренко, Алексей Петрович (1912—1944) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Ничепуренко, Михаил Иванович (род. 1955) — Заслуженный мастер спорта СССР (хоккей на траве), Заслуженный тренер Республики Казахстан (хоккей на траве).